Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2009 проводился с 9 по 16 ноября 2008 года в городе Икалуит (территория Нунавут) на арене Arniatok Arena. Чемпионат проводился в 46-й раз, впервые на территории Нунавут и в городе Икалуит.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Шон Грасси, это была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Уэйн Так). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Darrell McKee).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 14 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Anita Cochrane ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2009

2008 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2008 году 

Ноябрь 2008 года
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд